Гаджимагомедов — фамилия.

Известные носители 
 Гаджимагомедов, Аманулла Муавиядович (род. 1995) — российский борец вольного стиля.
 Гаджимагомедов, Ахмед Шиявдинович (род. 1990) — российский борец вольного стиля.
 Гаджимагомедов, Гитиномагомед Ахмедович (род. 1954) — первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан.
 
 Гаджимагомедов, Нурмагомед Энгельсович (1996—2022) — российский военнослужащий, погибший в ходе военного вторжения России на Украину, Герой Российской Федерации.
 Гаджимагомедов, Энгельс Магомедович (род. 1966) — российский государственный деятель, полковник полиции. Заместитель министра внутренних дел по Республике Ингушетия — начальник тыла.
 Гаджимагомедов, Ханкала Алиевич (род. 1967) — заслуженный тренер России по вольной борьбе.

 Гаджимагомедова, Саида Камильевна (род. 1986) — российский боец ушу.